Microsoft Works

Música
Works (álbum de Pink Floyd)
The Works (álbum de Faith No More)
The Works (álbum de Queen)
The Works (álbum de The Corrs)

Veja também
Work

Desambiguação